Marty, Nederlands trompettist, een pseudoniem van Riny Schreijenberg 
Marty (film), een Amerikaanse film uit 1955
Marty (korte film), een Amerikaanse korte film uit 2004
Marty (South Dakota), een plaats in de VS
Marty (voornaam), een Engelstalige jongensnaam, kort voor Martinus of Martin
FM Towns Marty, een Japanse spelcomputer

Personen met de voornaam Marty
Marty Brem, Oostenrijks zanger, voormalig lid van Blue Danube
Marty Feldman, Brits acteur, komiek en schrijver
Marty Friedman, Amerikaans gitarist, voormalig lid van de metalband Megadeth
Marty Jemison, Amerikaans wielrenner
Marty McFly, hoofdpersonage van de filmreeks Back to the Future
Marty Wilde, Brits rock-'n-rollzanger
Marty, piraat uit Pirates of the Caribbean.

Personen met de achternaam Marty
André Marty, een Franse communistische politicus
André Edouard Marty, een Franse art-deco-illustrator en -ontwerper
Dick Marty, een Zwitsers politicus
François Marty, een Franse rooms-katholieke kardinaal en aartsbisschop